

Prénom 
Annabelle est le prénom porté par :
 Annabelle Bond, une alpiniste britannique ;
 Annabelle Dexter-Jones, une actrice américaine ;
 Annabelle Euranie, une ancienne judokate française ;
 Annabelle Hettmann, une actrice française ;
 Annabelle López Ochoa, une danseuse et chorégraphe belgo-colombienne ;
 Annabelle Milot, une réalisatrice, animatrice et actrice française ;
 Annabelle Mouloudji, une actrice et chanteuse française ;
 Annabelle Moore, une actrice américaine ;
 Annabelle Roux, une comédienne française spécialisée dans le doublage.

Film 
 Annabelle (2014), un spin-off du film Conjuring : Les Dossiers Warren.

cs:Anabela
en:Annabel
hu:Annabella
it:Annabella
ja:アナベル
nl:Annabel
pt:Annabel
sk:Anabela